Ильич — многозначное слово:
 Ильич — русское отчество, образованное от имени Илья.

Топонимы

Белоруссия 
 Ильич — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Ильич — посёлок в Рогачёвском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Ильич — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 Ильич — посёлок в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Ильич — хутор в Отрадненском районе Краснодарского края.
 Ильич — посёлок в Темрюкском районе Краснодарского края.
 Ильич — аул в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской республики.

Персоналии 
 Ильич (Илья Прусикин) — российский видеоблогер и исполнитель, фронтмен панк-рэйв-группы Little Big.
 Ильич (Ильич Рамирес Санчес, род. 1949) — международный террорист.
 В разговорной речи и некоторых устойчивых выражениях («», «лампочка Ильича») — синоним Владимира Ильича Ленина.

Прочее 
 «Ильич» — название самого мощного в мире колёсного сельхозтрактора 8-го тягового класса К-710 (500 л. с.).

См. также